Burghill steht für:

 Burghill (Herefordshire), eine Stadt in der englischen Grafschaft Herefordshire
 Burghill (Ohio), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Ohio

Burghill ist der Familienname folgender Personen:

 John Burghill, englischer Ordensgeistlicher, Bischof von Llandaff und Bischof von Coventry und Lichfield